Jon Krabbe er navnet på flere personer:

 Jon Krabbe (sagfører) (1874-1964) – dansk overretssagfører og diplomat (Jon Haraldsen Krabbe)
 Jon Krabbe (godsejer) (født 1936) – dansk godsejer, kammerherre og hofjægermester, sønnesøn af den foregående (Jon Henrik Krabbe)